Convento de San Pascual puede referirse a:
 El Convento de San Pascual en Aranjuez.
 El Santuario de San Pascual Baylón en Villarreal.
 El Convento de San Joaquín y San Pascual en Cieza.
 El Convento de San Pascual en el Paseo de Recoletos de Madrid.